Navarino, città della Grecia sul Mar Ionio
 Battaglia di Navarino, battaglia navale combattuta nel 1827 di fronte alla città omonima
 Isola Navarino, isola del Cile nella Terra del Fuoco
 Navarin, corazzata russa del 1889